José María Higareda – ex calciatore messicano
 Martha Higareda – attrice messicana, sorella di Miriam
 Miriam Higareda – attrice messicana, sorella di Martha